ML, Ml eller ml kan avse:

 ML – 1050 i romerska talsystemet
 Malmö Lokaltrafik – ett kommunalt verk i Malmö kommun
 ML (programspråk) – ett allmänt funktionellt programspråk
 ml – en metrisk volymenhet, se milliliter
 ML (Marin Insats i Libanon) – Sveriges första utlandsmission med marina stridskrafter i modern tid
 .ml – nationell toppdomän för Mali